Джюрджевич () — южнославянская фамилия, образованная от имени Джурдже (русский аналог — Георгий). Известные носители:

 Джюрджевич, Живан (1891—1943) — югославский крестьянин, партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Джюрджевич, Урош (род. 1994) — сербский футболист, нападающий клуба «Витесс».

См. также 
 Джурджевич
 Джорджевич